Ра́ша Сра́ка Вукович (, род. , Любляна, Словения) — словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.

Выступала в весовой категории до 70 кг. Рост — 174 см. Выступала в 1999—2012 годах за клуб вооружённых сил Словении.

В дзюдо попала случайно, желая заниматься боевыми искусствами. Начала заниматься им в 5-м классе школы.

Победитель Средиземноморских игр 2001 года. Принимала участие в летних Олимпийских играх 2004 года. Участвовала в летних Олимпийских играх 2012 года, в четвертьфинале уступила кореянке .

Спортивная карьера 
Дзюдо она начинала заниматься в родном городе Любляне в спортивном клубе «Бежиград» () в возрасте 11 лет. Тренерами спортсменки в разные годы были Мирко Шиндич, Януш Павловский, Грегор Брод, Митя Железникар.

С 1992 г. принимала участие в соревнованиях на национальном уровне. Чемпионка Словении в 1995—1998, 2000—2002, 2006, 2010 и 2011 гг.

Успехи Сраки на международной арене начались с серебряной медали Чемпионата Европы среди юниоров (1997), годом позже она завоевала бронзовые медали на юниорских чемпионатах Европы и мира, в 1999 г. стала серебряной медалисткой Всемирных военных игр. Чемпионка XIV Средиземноморских игр (2001).

В 2002 году завоевала бронзовую медаль на взрослом чемпионате Европы, проходившем на её родине в Словении, в 2003 году стала чемпионкой Европы, в 2004 году вновь заняла третье место. В 2005 г. стала бронзовым призёром первенства мира и вице-чемпионкой XV Средиземноморских игр. Менее удачными были выступления Сраки на Олимпийских играх: в Афинах она проиграла в первом же раунде, а на Олимпиаду 2008 года не смогла квалифицироваться из-за полученной в конце предыдущего года травмы.

В дальнейшем, после полноценного восстановления, спортивная карьера Сраки вновь была успешной, ознаменовавшись серебром XIV Средиземноморских игр (2009) и чемпионата Европы 2010 г., бронзовыми медалями чемпионата мира 2010 г. и чемпионата Европы 2012 г. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году она заняла 7 место.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Na čelu komisije športnikov odslej Raša Sraka Vukovič

Родившиеся в Любляне
Дзюдоисты Словении
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по дзюдо